Појам Аида може да се односи на:
 Аида (опера), опера Ђузепеа Вердија.
 Женско име.
 Аида (Окајама)